Ойконим

 Джангара, также Джангара-Кемельчи — прежнее название посёлка Видное в Красногвардейском районе Крыма
 Джангара — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма
 Джангара — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма